Knudtzon ist der Name von: 

 Knudtzon (Familie), einer norwegischen Kaufmannsfamilie
 Broder Knudtzon (1788–1864), norwegischer Kaufmann, Politiker und Mäzen
 Celine Marie Knudtzon Brun-Lie (* 1988), norwegische Skilangläuferin
 Christian Frederik Knudtzon (1807–1859), norwegischer Arzt
 Hans Carl Knudtzon (1751–1823), norwegischer Kaufmann und Politiker

 Nicolai Heinrich Knudtzon (1757–1842), norwegischer Kaufmann
 Nicolai Henrik Knudtzon (1816–1895), norwegischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Knutzon
 Knudson
 Knutson
 Knutsson